Rebecca Smith (1981) – calciatrice neozelandese
 Rebecca Smith (2000) – nuotatrice canadese
 Rebecca Gwendolyn Smith-Wiber, detta Becky  (1959) – ex nuotatrice canadese